LAutòdrom de Brooklands fou el primer circuit oval d'automobilisme construït a Europa i el segon del món. El circuit, de 2,75 milles de llargada, fou inaugurat el 17 de juny de 1907, poc després de l'Autòdrom de Lakeside de Califòrnia que fou innagurat el 20 d'abril del mateix any. En l'actualitat està en desús però és especialment protegit pel Govern Britànic i a més d'acollir un museu de Mercedes serveix com a dipòsit per a avions en desús de British Airways. Situada a Weybridge, Surrey la pista va quedar en desús a causa de la falta de visibilitat per als espectadors i la perillositat que causaven els seus elevats peralts.

La disputa de Grans Premis d'Automobilisme en aquest circuit va començar l'any 1926 de la mà de Henry Segrave qui, després de guanyar el Gran Premi de França de 1923 i el d'Espanya de 1924, va aconseguir interessar a l'afició per aquest esport a Anglaterra. El primer Gran Premi de Gran Bretanya fou guanyat per Louis Wagner i Robert Senechal que conduïren un Delage 155B.

Al final dels anys 30 Brooklands també va organitzar esdeveniments del calendari britànic de Ciclisme.

Finalment la Segona Guerra Mundial va acabar amb les activitats del circuit a causa de les estrictes mesures d'estalvi de combustible. Al final de la guerra, l'any 1945, les autoritats del circuit consideraren que els cotxes de competició eren massa ràpids per als peralts i a causa de la perillositat el circuit va deixar d'acollir competicions automobilístiques.

Circuits d'Anglaterra
Motociclisme al Regne Unit
Circuits de motociclisme de velocitat